Валерий Владимирович Шишкин (1 ноября 1940 — 19 февраля 2021) — советский и российский теннисист, тренер по теннису. Заслуженный тренер РСФСР.

Биография 
Родился в 1940 году.

Ещё с юношеских лет занимался различными видами спорта: мастер спорта СССР по настольному теннису, кандидат в мастера спорта СССР по шахматам. Теннисом начал заниматься сравнительно поздно, уже будучи в возрасте 26 лет. Чемпион Караганды по теннису 1967 года в одиночном разряде.

Окончил Высшую школу спортивного мастерства. Тренер ДСШ № 5 — СДЮШОР города Сочи (1976—1991). C 1994 года был тренером академии тенниса города Пиннеберга, что близ Гамбурга. Первый тренер Сергея Пономарёва, чемпиона Европы среди юношей в парном разряде 1984, и Евгения Кафельникова, первого победителя турнира Большого шлема из России, с которым проработал с 1979 по 1991 год.

Награды 
 Заслуженный тренер РСФСР (1990)
 Член Зала российской теннисной славы в категории «тренер» (2008)
 Лауреат теннисной премии «Русский кубок» в номинации «Тренер года» (2014)

Примечания

Ссылка 
 http://tennisgolfpro.com/media/mansurov_evgeniy_kafelnikov_redact.pdf

Тренеры по теннису СССР
Теннисные тренеры России